Хамерик () — датская фамилия, данизированная форма немецкой фамилии Хаммерих. Известные носители:

 Асгер Хамерик (1843—1923) — датский композитор и музыкальный педагог.
 Эббе Хамерик (1898—1951) — его сын, датский композитор и дирижёр.